|-
| 16401 ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16402 - || 1984 UR || 26 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 16403 - ||  || 20 noiembrie 1984 || Caussols || C. Pollas
|-
| 16404 ||  || 13 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16405 ||  || 20 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16406 - || 1985 PH || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 16407 Oiunskij ||  || 19 septembrie 1985 ||  || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 16408 || 1986 AB || 11 ianuarie 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 16409 ||  || 12 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16410 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16411 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16412 - || 1986 WZ || 25 noiembrie 1986 || Kleť || 
|-
| 16413 Abulghazi ||  || 28 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16414 Le Procope ||  || 25 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16415 - ||  || 21 august 1987 ||  || P. Wild
|-
| 16416 - ||  || 25 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 16417 - ||  || 30 septembrie 1987 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 16418 Lortzing ||  || 29 septembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 16419 Kovalev ||  || 24 septembrie 1987 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 16420 ||  || 28 octombrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 16421 - || 1988 BJ || 22 ianuarie 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 16422 ||  || 18 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16423 ||  || 19 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16424 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16425 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16426 || 1988 EC || 7 martie 1988 ||  || 
|-
| 16427 - ||  || 13 martie 1988 ||  || 
|-
| 16428 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 16429 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 16430 - ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 16431 - ||  || 6 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 16432 - ||  || 10 noiembrie 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori
|-
| 16433 ||  || 8 noiembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 16434 ||  || 11 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 16435 Fándly ||  || 7 noiembrie 1988 || Piwnice || 
|-
| 16436 || 1988 XL || 3 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 16437 - ||  || 7 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 16438 Knöfel ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 16439 Yamehoshinokawa || 1989 BZ || 30 ianuarie 1989 ||  || , 
|-
| 16440 ||  || 2 martie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 16441 Kirchner ||  || 7 martie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 16442 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16443 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16444 Godefroy ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16445 Klimt ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16446 - || 1989 MH || 29 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16447 Vauban || 1989 RX || 3 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 16448 - ||  || 7 septembrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 16449 Kigoyama || 1989 SO || 29 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 16450 Messerschmidt ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16451 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16452 Goldfinger ||  || 28 septembrie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 16453 ||  || 23 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16454 - ||  || 3 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 16455 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16456 - || 1989 UO || 23 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 16457 || 1989 VF || 2 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 16458 ||  || 21 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 16459 Barth ||  || 28 noiembrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 16460 ||  || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 16461 || 1990 BO || 21 ianuarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 16462 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16463 Nayoro || 1990 EK || 2 martie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 16464 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16465 - ||  || 24 martie 1990 || Palomar || 
|-
| 16466 Piyashiriyama ||  || 29 martie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 16467 ||  || 16 martie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16468 ||  || 27 aprilie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 16469 - || 1990 KR || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 16470 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16471 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16472 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16473 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16474 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16475 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16476 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16477 ||  || 25 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16478 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16479 Paulze ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16480 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16481 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16482 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16483 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16484 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16485 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16486 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16487 ||  || 8 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 16488 ||  || 13 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16489 || 1990 SG || 17 septembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 16490 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16491 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 16492 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16493 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16494 Oka ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16495 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16496 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16497 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16498 Passau ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16499 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16500 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-